Мирче Ацев може значити:

 Мирче Ацев (војвода) (1859-1901), хајдук из 19. века на тлу Македоније;
 Мирче Ацев (партизан) (1915-1943), партизан и народни херој из Другог светског рата; 
 Мирче Ацев (Кривогаштани), село у општини Кривогаштани крај Прилепа, Северна Македонија.